Whipple ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Oldfather Whipple (1881–1963), US-amerikanischer Chirurg und Medizinhistoriker
 Amiel Weeks Whipple (1816–1863), US-amerikanischer Militäringenieur und Vermesser 
 Edwin Percy Whipple (1819–1886), US-amerikanischer Schriftsteller und Essayist
 Fred Whipple (1906–2004), US-amerikanischer Astronom
 George Hoyt Whipple (1878–1976), US-amerikanischer Pathologe

 Mary Whipple (* 1980), US-amerikanische Ruderin
 Sam Whipple (1960–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Squire Whipple (1804–1888), US-amerikanischer Ingenieur

 William Whipple (1730–1785), US-amerikanischer Politiker

Whipple ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Whipple (Arizona)
 Whipple (Arkansas)
 Whipple (Ohio)
 Whipple (Rhode Island)
 Whipple (West Virginia)
 Whipple Heights, Ohio
 Whipple Junction, West Virginia

Whipple steht für:

 Whipple (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (1940) Whipple, Asteroid des Hauptgürtels
 Morbus Whipple, Erkrankung des Dünndarms
 Whipple-Operation, eine Operation, siehe Duodenopankreatektomie #Partielle Duodenopankreatektomie
 Whipple Cycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fred-Lawrence-Whipple-Observatorium